Index (hrvatski portal) - index.hr, web stranica hrvatski internetski portal koji se bavi vijestima 
Index.hu - web mađarskog internetskog portala koji se bavi vijestima 
 Index.rs - web stranica srpski internetski portal koji se bavi vijestima 
 Index.ba - web stranica bosanskohercegovačkog internetskog portala koji se bavi vijestima 
Index.ru - službena web stranica ruske vlade koji se u prijevodu naziva "Statistika i analitika za online medije"
Index.az - službena web stranica abzerbajdžanske vlade koji se u prijevodu naziva "Ekonomski portal"
Index.bz - web stranica ruske IT tvrtke 
Index.de - web stranica njemačka IT tvrtka
Index.com - web stranica američke IT tvrtka
Index.co - web stranica američke IT tvrtke 
Index.nl - web stranica nizozemske IT tvrtke 
Index.gr - web stranica grčke IT tvrtke  
Index.lv - web stranica latvijske telekomunikacijske tvrtke